Alexandre I Balas, Rei selèucida (150-146 aC)
 Alexandre I de Macedònia, rei de Macedònia (450 aC)
 Alexandre I de l'Epir, Rei d'Epir (342 aC)
 Papa Alexandre I, Papa entre 106 i 115
 Alexandre I de Constantinoble, bisbe de Bizanci (314-337)
 Alexandre I d'Escòcia, Rei d'Escòcia (1078–1124)
 Alexandre I de Jülich o Alexandre de Jülich, Príncep-bisbe de Lieja (1128-1135)
 Alexandre I de Moldàvia (?-1432) Voivoda de Moldàvia
 Alexandre I de Geòrgia (1412–1442), Rei de Geòrgia
 Alexandre I de Kakhètia (1476–1511), Rei de Kakhètia
 Alexandre I de Rússia (1801–1825), Emperador de Rússia
 Alexandre I o Alexandre de Bulgària (1857–1893), Príncep de Bulgària
 Alexandre I de Sèrbia (1889–1903), Rei de Sèrbia
 Alexandre I de Grècia (1917–1920), Rei de Grècia
 Alexandre I de Iugoslàvia (1929–1934), Rei de Iugoslàvia
 Alexandre I o Alexandre Jagelló (1461-1506), Gran Duc de Lituània i Rei de Polònia
 Alexandre I o Alexandre d'Alexandria, patriarca d'Alexandria (312-326)